Iorubás — povo da África Ocidental
 Cultura iorubá — cultura da Iorubalândia
 Língua iorubá — língua nigero-congolesa do grupo linguístico benue-congo, falada pelos iorubás
 Música iorubá — música tradicional do povo iorubá
 Religião iorubá — crenças e práticas religiosas do povo iorubá